Ду́гин — русская фамилия, образованная от прозвища Дуга.

Известные носители 
 Дугин, Александр Гельевич (род. 1962) — российский политический деятель, философ и политолог, педагог, социолог.
 Дугин, Александр Николаевич (род. 1944) — российский историк-архивист, автор нескольких монографий по истории органов внутренних дел СССР, публикатор данных о жертвах политических репрессий.
 Дугин, Алексей Семёнович (1904—1966) — во время Великой Отечественной войны командир 1-й железнодорожной бригады, полковник. Герой Социалистического Труда.
 Дугин, Вячеслав Александрович (1920—2006) — советский и российский актёр театра и кино.
 Дугин, Дмитрий Евгеньевич (род. 1968) — российский ватерполист, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.
 Дугин, Егор Игоревич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Дугин, Николай Дмитриевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Дугин, Сергей Иванович (род. 1956) — глава администрации города Барнаула с 25 декабря 2015 года.

 Дугина, Дарья Александровна (1992—2022) — российская журналистка, политолог.

См. также 
 Дугино
 Дугина (деревня)

Примечания